Panajotow oder Panajotowa (weibliche Form) ist der Familienname folgender Personen:

 Jewgeni Panajotow (* 1989), bulgarischer Radrennfahrer
 Krastina Panajotowa, bulgarische Archäologin
 Monika Panajotowa (* 1983), bulgarische Politikerin
 Panajot Panajotow (* 1930), bulgarischer Fußballspieler 
 Peter Panajotow (* 1987), bulgarischer Radrennfahrer
 Wladko Panajotow (* 1950), bulgarischer Politiker